La Paz (departement van Catamarca), een departement in de Argentijnse provincie Catamarca.
 La Paz (departement van Entre Ríos), een departement in de Argentijnse provincie Entre Ríos.
 La Paz (departement van Mendoza), een departement in de Argentijnse provincie Mendoza.
 La Paz (departement van Bolivia), een departement in Bolivia
 La Paz (departement van El Salvador), een departement in El Salvador
 La Paz (departement van Honduras), een departement in Honduras